Okina puede referirse a lo siguiente:

 ʻOkina, letra utilizada en algunos idiomas polinesios, como el hawaiano y el tahitiano, que se asemeja visualmente a una simple comilla izquierda.
 , un satélite japonés del orbitador lunar SELENE (más conocido en Japón por su apodo Kaguya,).
 , un Noh japonés particular, que combina el juego y la danza con un ritual sintoísta.
 Okina ( ) o  , un personaje de la serie de manga Rurouni Kenshin.
 Okina, España, un pueblo español localizado en la comunidad autónoma del País Vasco.

Wikipedia:Artículos con texto en japonés